Die Heilige und ihr Narr steht für:

 Die Heilige und ihr Narr, der Roman von Agnes Günther
 Die Heilige und ihr Narr (1928), einen deutschen Stummfilm von Wilhelm Dieterle
 Die Heilige und ihr Narr (1935), einen deutschen Spielfilm von Hans Deppe
 Die Heilige und ihr Narr (1957), einen österreichischen Spielfilm von Gustav Ucicky